Jeep Comanche — среднеразмерный пикап, производимый американской компанией Chrysler (отделение Jeep).

Двигатели

Трансмиссии

Модельный ряд 

 Custom — базовая модель, выпущенная в 1986 году.
 X — базовая модель, выпущенная в 1986 году.
 XLS — модернизация Custom X.
 SportTruck — спортивный автомобиль.
 Pioneer (1987—1992).
 Chief (1987—1988).
 Laredo (1987—1990).
 Eliminator (1988—1992).

Продажи

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Jeep MJ
 Официальный сайт

Автомобили Jeep